Sainte Colombe peut faire référence dans la chrétienté à : 

 Sainte Colombe, nom donné au Saint-Esprit, troisième personne de la Sainte Trinité souvent représenté par une colombe ;
Et aux saintes ci-dessous, classées par ordre chronologique de leur mort (parfois présumée) :
 Colombe de Sens († vers 273), vierge qui subit le martyre à Sens sous Aurélien ; fêtée localement le 31 décembre.
  Colombe (), avec saint Pient et saint Agent, ermites à Moyenvic du diocèse de Nancy ; fêtés le 30 octobre.
  († vers 853), vierge et martyre à Cordoue ; fêtée le 17 septembre.
 Colombe de Rieti († 1501), bienheureuse, religieuse du Tiers-Ordre de Saint Dominique ; fêtée localement le 20 mai.
 Colombe Kang Wan-suk († 1801), laïque, martyre en Corée, bienheureuse, fêtée le 2 juillet.
 Colombe Kim Hyo-im († 1839), laïque, martyre en Corée, sainte, fêtée le 26 septembre.
 Colombe Gabriel (°1858 - †1926) bienheureuse, née à Ivano-Frankivsk en Pologne, de son nom dans le siècle Joanna Matylda, fondatrice des Sœurs bénédictines de la Charité, moniale et abbesse, à la tête d'un monastère à Lwow ; fêtée le 24 septembre.

Par ailleurs, Jean de Sainte-Colombe, ou Monsieur de Sainte-Colombe (né vers 1640 et mort vers 1700), est un compositeur et joueur de viole français.

Notes et références

Colombe